A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 10 000 méteres síkfutás versenyszámát augusztus 15-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. Az aranyérmet az etióp Tirunesh Dibaba nyerte 29:54,66-os idővel. Az ezüstérmes eredetileg a török Elvan Abeylegesse lett, akit egy visszamenőleges doppingellenőrzés után megfosztottak minden 2007 és 2009 közötti eredményétől. Az ezüstérmet a korábbi bronzérmes az amerikai Shalane Flanagan kapta meg.

A kvalifikáció során az A-szint 31:45,00 másodperc, míg a B-szint 32:20,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

N10000